Der Weltrisikobericht ist ein jährlich erscheinender Fachbericht zu globalen Katastrophenrisiken. Die jährlichen Ausgaben des Weltrisikoberichts thematisieren je ein Schwerpunktthema mit Bezug zu Katastrophenrisikomanagement und werden auf deutsch und englisch herausgegeben. Der Bericht enthält den  Weltrisikoindex, welcher für 193 Länder weltweit das Risiko ermittelt, dass aus einem extremen Naturereignis eine Katastrophe wird.

Der Bericht wird seit 2011 von Bündnis Entwicklung Hilft herausgegeben – bis 2016 in Kooperation mit dem Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit (UNU-EHS) der Universität der Vereinten Nationen in Bonn. Seit 2018 wird der Weltrisikobericht gemeinsam mit dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der Ruhr-Universität Bochum veröffentlicht.

Durch den Bericht soll ein Beitrag dazu geleistet werden, Zusammenhänge zwischen extremen Naturereignissen, dem Klimawandel, Katastrophenvorsorge und sozialer Ungleichheit auf globaler Ebene zu verdeutlichen, um ein realistisches Bild von Katastrophen und Risiko zu vermitteln. Durch den engen Austausch zwischen Wissenschaft und entwicklungspolitischer Praxis werden Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen für aktuelle Herausforderungen in der Katastrophenvorsorge, Klimawandelanpassung und Entwicklungspolitik identifiziert.

Schwerpunktthemen 
Mit den Schwerpunktthemen im Weltrisikobericht wird die quantitative Katastrophenrisikoanalyse in Form des  Weltrisikoindex durch mehrere Schwerpunktartikel zu zentralen Aspekten von Katastrophenrisiko und dessen Bewältigung ergänzt. Neben den Schwerpunktartikeln enthalten die Berichte meist mehrere Fallbeispiele, welche Einblicke in die Projektarbeit der Mitgliedsorganisationen im Bündnis Entwicklung Hilft zu den jeweiligen Schwerpunktthemen ermöglichen sollen. Im Rahmen der Schwerpunktartikel und Fallbeispiele arbeiten Bündnis Entwicklung Hilft und IFHV mit externen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis zusammen.   Somit soll eine möglichst umfassende und vielschichtige Perspektive auf Katastrophenrisiko als komplexes Phänomen ermöglicht werden. Folgende Schwerpunkte wurden bisher im Rahmen der Weltrisikoberichte thematisiert:

 2022: Digitalisierung
 2021: Soziale Sicherung

 2020: Flucht und Migration

 2019: Wasserversorgung

 2018: Kinderschutz und Kinderrechte

 2017: Analyse und Ausblick

 2016: Logistik und Infrastruktur

 2015: Ernährungssicherheit

 2014: Risikoraum Stadt

 2013: Gesundheit und medizinische Versorgung

 2012: Umweltzerstörung und Katastrophen

 2011: Regierungsführung und Zivilgesellschaft

Weltrisikoindex 
Der  Weltrisikoindex ermittelt anhand von 27 aggregierten, öffentlich zugänglichen Indikatoren das Katastrophenrisiko für 193 Länder weltweit. Konzeptionell setzt sich der Index zusammen aus der Exposition gegenüber extremen Naturgefahren und der gesellschaftlichen Verwundbarkeit (Vulnerabilität) einzelner Länder. Im Rahmen der Expositionsanalyse werden Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen sowie Dürren und der klimabedingte Meeresspiegelanstieg berücksichtigt. Die gesellschaftliche Vulnerabilität ist unterteilt in Anfälligkeit gegenüber extremen Naturereignissen, Mangel an Bewältigungskapazitäten und Mangel an Anpassungskapazitäten. Alle Indexkomponenten werden auf den Wertebereich von 0 bis 100 skaliert. Je höher der Indexwert eines Landes im  Weltrisikoindex ist, desto höher ist das nationale Katastrophenrisiko. Zur Veranschaulichung und besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse werden alle Länder mittels Quintil-Methode in fünf nahezu gleich große Risikoklassen eingeteilt.

Das methodische Grundkonzept des Index wurde gemeinsam vom Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen (UNU-EHS) und Bündnis Entwicklung Hilft entwickelt und 2011 erstmals veröffentlicht.

Seit 2017 wird der Index vom IFHV berechnet und methodisch weiterentwickelt. Im Rahmen der bisherigen Weiterentwicklung des Index wurden neue Datensätze zur Exposition und zur gesellschaftlichen Verwundbarkeit aufgenommen und die Zahl der analysierten Länder erweitert.

Mediale Beachtung 
Durch die Veröffentlichung der Weltrisikoberichte konnte in den vergangenen Jahren regelmäßig breite mediale Aufmerksamkeit in Deutschland erzielt werden.  Auch in der internationalen Presse findet der Weltrisikobericht Beachtung.

Die Weltrisikoberichte 2019 und 2020 zu den Schwerpunktthemen Wasserversorgung und Flucht und Migration wurden im Rahmen zweier Konferenzen des Europäischen Amts für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) der Europäischen Kommission vorgestellt und von Fachleuten aus Wissenschaft, Politik und entwicklungspolitischer Praxis diskutiert.

Verwandte Publikationen 
Ausgehend vom Konzept des  Weltrisikoindex wurden in Kooperation zwischen Bündnis Entwicklung Hilft und der amerikanischen Naturschutzorganisation The Nature Conservancy sowie in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten wie der University of California Santa Cruz und der McGill University index-basierte Risikoanalysen für Süßwasserregionen, den globalen Fischereisektor und Mangrovengebiete durchgeführt. Das Kooperationsprojekt von Bündnis Entwicklung Hilft und The Nature Conservancy ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) und wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

Weblinks 

 Offizielle Website Weltrisikobericht

 Weltrisikobericht Projektbeschreibung IFHV

 Weltrisikobericht Projektbeschreibung United Nations University

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Risikomanagement
Sozialwissenschaftliche Kennzahl